

Biografia 
Suo padre era Fedhlimidh Rachtmar e sua madre Ughna Ollchrothach. Era padre di Art mac Cuinn. Alcune storie del Ciclo feniano risalgono ai suoi tempi.

Prese il potere spodestando dal trono Mal, che aveva ucciso il padre di Conn. Fu Re d'Irlanda tra il 123 d.C. e il 157 d.C.

Ottenne l'epiteto di Cétchathach per le sue guerre contro i Dál nAraidi.

Il suo rivale per la sovranità dell'Irlanda fu il re del Munster, Éogan Mór, anche conosciuto come Mug Nuadat, che, dopo molte battaglie, fu definitivamente sconfitto e ucciso quando Conn guidò un attacco notturno in cui sbaragliò definitivamente il nemico.

Il figlio di Mug, Tibride Tirech, uccise Conn a Tara.

Famiglia e figli 
Conn era sposato con Eithne Tháebfhota, figlia di Cathair Mór, re supremo d'Irlanda. Suo figlio era Art mac Cuinn.

Viene talvolta menzionato un altro figlio di Conn, Connla, protagonista del racconto Echtra Condla. 

Conn ebbe anche due figlie, che contrassero entrambe matrimoni reali. Saruit sposò Conaire Cóem, Re supremo d'Irlanda, ed ebbe tre figli, che fondarono importanti casate: Cairpre Músc, antenato dei Múscraige e Corcu Duibne, Cairpre Baschaín, antenato dei Corcu Baiscind, e Cairpre Riata, antenato dei Dál Riata. Sadb (scritto anche Sadbh o Sadhbh, e anglicizzato in Sabina) sposò in prime nozze Macnia mac Lugdach, da cui ebbe Lugaid mac Con, re supremo d'Irlanda, e in seconde nozze Ailill Aulom, da cui ebbe Éogan Mór, fondatore degli Eóganachta.

Albero genealogico

Note

Collegamenti esterni 
 

Sovrani supremi irlandesi
Milesi